Влади́мир Миха́йлович О́сипов:
 Осипов, Владимир Михайлович (1910—1991) — советский государственный и хозяйственный руководитель, председатель горисполкома Рыбинска (1954—1957).
 Осипов, Владимир Михайлович (род. 1929) — доктор физико-математических наук, профессор, ректор СибГАУ в 1980—1983 гг.